После шторма — название нескольких фильмов:
 После шторма — фильм режиссёра Эдуарда Пенцлина (СССР, 1956)
 После шторма — фильм режиссёра Гая Ферленда (США, 2001)

См. также 
 После бури